Kiffa kan syfta på följande platser:

Mauretanien 

 Kiffa, regionhuvudort, Assaba, 
 Kiffa Airport, flygplats, 
 Kiffa (departement), Assaba, 

Robotskapade Mauretanienförgreningar